{{DISPLAYTITLE:C3H4}}
De molecuulformule C3H4 kan staan voor:
 Cyclopropeen
 Propadieen
 Propyn